Miejscowości w USA:
 Tower City – miasto w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Barnes
 Tower City – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Schuylkill